Niaqortalik bezeichnet:
 Niaqortalik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Niaqortalik (Insel, bei Kangerluarsussuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Niaqortalik (Insel, bei Qeqertarsuatsiaat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland